Себастьян Грауэр (; 1758—1820) — немецкий ботаник и врач.

Биография 
Себастьян Грауэр родился в коммуне Тетенбюлль в 1758 году.

С 1771 года учился теологии в Кильском университете.

Около 1784 года получил степень доктора медицины и хирургии под руководством и при поддержке Георга Генриха Вебера. Диссертация Грауэра называлась Plantarum minus cognitarum decuria, была посвящена редким и малоизученным растениям.

На протяжении более 30 лет Грауэр работал врачом в амте Келлингхузен на территории земли Шлезвиг-Гольштейн.

18 января 1820 года Себастьян Грауэр умер.

Грауэр был женат на Иоганне, умершей в 1819 году.

Некоторые научные работы 
 Grauer, S. (1784). Plantarum minus cognitarum decuria. 20 p.

Литература 
 
 

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XVIII века
Ботаники XIX века